

Botanica
Kava – nome comune di Piper methysticum, pianta della famiglia delle Piperaceae
Kava – nome comune di Macropiper hooglandii, pianta della famiglia delle Piperaceae endemica dell'isola di Lord Howe

Geografia
Kava – villaggio nello shahrestān di Behshahr (Mazandaran, Iran)
Kava – comune del circondario di San (Mali)
Káva – comune della provincia di Pest (Ungheria)
Kava – altro nome del fiume russo Tauj

Persone
Alex Kava – scrittore statunitense